Наза́р Рома́нович Яцишин ( 15 квітня 1980, Львів, Львівська область, Українська РСР, СРСР) — український футзаліст, що грав на позиції захисника.

Біографія 
Назар Яцишин народився 15 квітня 1980 р. у м. Львові. З 1990 по 1997 рр. займався футболом і закінчив школу СДЮШОР «Карпати». Першим тренером був Володимир Щерба. Після закінчення школи пробував свої сили в «Карпатах», але через велику конкуренція не зміг там затриматися і довелося грати в чемпіонаті області з футболу за команду «Карпати» (Кам'янка-Бузька) (1997–2000 рр.).

Згодом отримав пропозицію від Романа Цибика, який тренував команду «Прем’єр-Груп», спробувати свої сили в футзалі. Після двох років проведених у першоліговому «Прем’єр-Груп» перейшов до «Енергії», але обидва сезони відіграв за дубль львівської команди, що теж виступав у Першій лізі.

У 1997–2002 рр. навчався у Львівській комерційній академії. У 2003–2006 рр. продовжив навчання у Львівській комерційній академії та отримав другий диплом.

2004 року перейшов у команду «Тайм», яка дебютувала у вищій лізі чемпіонату України. Став автором першого голу в історії виступів команди у вищій лізі. Виступав у вищій лізі у складі «Тайму» 4 роки, після чого у 2008 р., маючи запрошення від польського клубу «Янґо Катовіце», вирішив залишитися в Україні і перейшов у, тоді ще львівську, команду «Кардинал».

По закінченні сезону 2008/2009 перейшов у команду першої ліги «Динамо» (Львів), у складі якої став чемпіоном України серед команд першої ліги з футзалу, але через слабке фінансування команда припинила своє існування.

З 2010 р. почав виступати за команду «Княжий ринок» (Львів), що виступала у різноманітних місцевих змаганнях і Кубку України. За час виступів у складі львівської команди виграв усі місцеві турніри, окрім Кубка Львівщини, де команда двічі ставала фіналістом. 

У період 2012-2015 рр. також виступав за команду «ПТД» (Івано-Франківськ) у чемпіонаті Івано-Франківської області з футзалу (чемпіон області 2012 р.).

У 2014 році у складі команди «Промринок 7 км» виграв турнір «Біла акація».

Літом 2016 року отримав тренерську ліцензію категорії «С» для роботи футзальним тренером.

У сезоні 2016/17 став срібним призером Другої ліги у складі «Княжого ринку». Виступав і як гравець, і як спортивний директор клубу.

Після розформування «Княжого ринку» почав сезон 2017/18 у складі іншої львівської команди «Галицька здоба». Зігравши за нову команду 2 матчі у Кубку України, прийняв запрошення першолігового «Дніпра» (Черкаси), де виступає як гравець і тренер-консультант головного тренера. 

Після виступів за черкаський «Дніпро» повернувся до рідного Львова, де провів один сезон у «Галицькій здобі», з якою виграв бронзові медалі другої ліги України. Після цього отримав тренерську ліцензію з футзалу, почав тренувати аматорські команди і став головним тренером дитячої футбольної школи ФК «Еколенд». Згодом став керівником футбольної школи ФК «Еколенд».

Нагороди і досягнення

Командні 
 «Динамо» (Львів)
 Переможець Першої ліги України: 2009/10

 «Княжий ринок» 
 Срібний призер чемпіонату України у Другій лізі: 2016/17

 «Галицька здоба» 
 Бронзовий призер чемпіонату України у Другій лізі: 2018/19

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Гравці у футзал за алфавітом
Персоналії за алфавітом
Уродженці Львова
Українські футболісти
Українські футзалісти
Гравці МФК «Тайм»